Эль-Аюн может означать:
 Эль-Аюн — город в Западной Сахаре.
 Эль-Аюн — Буждур — Сегиет-эль-Хамра — бывшая область Марокко.
  — область Марокко.
  — город в Марокко.
  — телеканал в Марокко.
  — коммуна Алжира, в вилайете Тисемсильт.
  — коммуна Алжира, в вилайете Эль-Тарф.
  — село в Йемене.
  — махалля в Йемене.
  — махалля в Йемене.
  — район Кувейта, в губернаторстве Джахра.
  — город в Омане.
  — город в Саудовской Аравии, в округе Медина.
  — город в Саудовской Аравии, в округе Эш-Шаркия.
  — футбольный клуб в Саудовской Аравии.
  — город в Тунисе.
  — округ в Тунисе, в вилайете Кассерин.
  — город в Тунисе.
  — село в Пакистане, в округе Читрал.

См. также 
 Аюн-эль-Атрус
 Эль-Айн (значения)